Hili – Plume di Tritone
Hili – Spirito dell'acqua nella cultura degli Zulu